RG je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Gvinejo.
 IATA oznaka za Varig
 portal ResearchGate

Glej tudi 

Kratice